Muhammad Shah II Tughluk, sulta de Delhi
 Muhammad Shah II Bahman, sultà bahmànida
 Muhammad Shah II Karim Gudjarati, sultà de Gujarat
 Muhàmmad II ibn Mahmud, sultà seljúcida